Cyriel Debrabandere, Belgisch politicus
 Frans Debrabandere, Belgisch filoloog en schrijver
 Harry Debrabandere, Belgisch politicus

Nederlandse of Vlaamse achternaam